I'm a Mess – singolo dei Rasmus del 2012
 I'm a Mess – singolo di Bebe Rexha del 2018
 I'm a Mess – singolo di Avril Lavigne del 2022